Cercosporella — рід грибів родини Mycosphaerellaceae. Назва вперше опублікована 1880 року.

Класифікація 
До роду Cercosporella відносять 283 видів:

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1880. Conspectus generum fungorum Italiae inferiorum nempe ad Sphaeropsideas, Melanconieas et Hyphomyceteas pertinentium systemate sporologico dispositorum. Michelia. 2(6):1-38 - P.20

Роди грибів